Heusch è un cognome olandese. Può riferirsi a:

 Famiglia de Heusch, famiglia di artisti olandesi:
 Willem de Heusch, pittore del XVII secolo
 Jacob de Heusch, pittore del XVII secolo, nipote di Willem

 Luc de Heusch, regista
 Paolo Heusch, regista e sceneggiatore italiano